Дже́йми Рэй Нью́ман (; 2 апреля 1978, , Мичиган, США) — американская ,  и . Лауреат премии «Оскар» (2019) в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» за драму «Кожа».

Карьера 
Джейми Рэй Ньюман начала свою карьеру в возрасте одиннадцати лет. Ньюман достигла первой известности по роли в дневной мыльной опере «Главный госпиталь», где она снималась с 2001 по 2003 год, а после ухода из неё перешла на роли в прайм-тайм.

Ньюман сыграла одну из главных ролей в телесериале канала ABC «Иствик» с Линдсей Прайс и Ребеккой Ромейн в 2009—2010 годах. Ранее она снялась в последнем сезоне сериала «Вероника Марс», а после имела второстепенные роли в сериалах «Эврика» (2009—2010) и «До смерти красива» (2010—2013). В разные годы Ньюман также была гостем в эпизодах таких сериалов как «Расследование Джордан», «C.S.I.: Место преступления», «Сверхъестественное», «Звёздные врата: Атлантида», «Кости», «Медиум», «Мыслить как преступник», «Герои», «Части тела», «Касл», «Гримм» и многих других.

В 2012 году, Ньюман, получила одну из главных ролей в телесериале канала ABC «Красная вдова» с Радой Митчелл, который был закрыт после одного сезона. В 2013 году она получила регулярную роль в ещё одном сериале ABC «Игры разума», также закрытом после одного сезона. Осенью 2015 года она взяла на себя роль в очередном провальном сериале ABC — «Злой город», играя жену детектива.

В 2018 году, вместе с мужем, спродюсировала фильм «Кожа», который принёс им премию «Оскар» (2019) в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм».

Личная жизнь 
Со 2 апреля 2012 года Ньюман замужем за израильским режиссёром Гаем Наттивом. У супругов есть две дочери, рождённые суррогатной матерью — Альма Несс Ньюман-Наттив (род. 18 сентября 2018) и Мила Нико Ньюман-Наттив (род. 3 октября 2019). В августе 2013 года первая дочь Ньюман родилась мёртвой после того, как на девятом месяце беременности у ребёнка перестало биться сердце. После четырёх лет лечения и четырёх выкидышей, Ньюман обратилась к услугам суррогатной матери. Младшая дочь, Мила, родилась на 15 недель раньше положенного срока.

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Оскар»
Киноактрисы США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета